Ел Вертедор има више значења:

 Ел Вертедор, Ел Педрегал (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Вертедор (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику